Terebratulida är en ordning av armfotingar. Enligt Catalogue of Life ingår Terebratulida i klassen Rhynchonellata, fylumet armfotingar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Articulata, fylumet armfotingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Terebratulida 317 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Terebratulida